Aglaostigma är ett släkte av steklar som beskrevs av Kirby 1882. Aglaostigma ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Aglaostigma